Карл Густав Феллерер (; , , — , ) — немецкий музыковед, профессор Кельнского университета. Президент кельнского Общества музыкальных исследований. Автор более 600 научных публикаций по церковной католической музыке, итальянской музыки XVII—XX веков, истории музыки.

Биография 
Закончил церковную музыкальную школу в Регенсбурге. В Мюнхене брал частные уроки у Г. К. Шмида и Й. Хаса. Музыкально-теоретические предметы изучал у А. Зандербергера в том же Мюнхене, у Г. Аберта, Й. Вольфа, К. Закса и Э. М. фон Хорнбостеля в Берлине. Работал в университете Мюнстера, с 1927 года преподавал в качестве доцента. С 1932 года — профессор университета Фрибура. С 1939 года преподавал в Кёльнском университете, в 1967—1968 годах работал ректором. В 1962—1968 годах президент Общества музыкальных исследований (Кёльн).

Награды 
 Медаль Моцарта
 Большой Крест Ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия»
 Австрийский почётный знак За науку и искусство (1977)
 Орден Святого Григория Великого

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте Кельнского университета

Командоры ордена «За заслуги перед ФРГ»
Члены НСДАП
Музыковеды Германии